Atropoides – rodzaj węża z podrodziny grzechotników (Crotalinae) w rodzinie żmijowatych (Viperidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Północnej (Meksyk) i Środkowej (Belize, Gwatemala, Salwador, Honduras, Nikaragua, Kostaryka i Panama).

Systematyka

Etymologia 
Atropoides: w mitologii greckiej Atropos ( Átropos, ), była trzecią z Mojr, bogiń losu. Atropos wyznaczała kres życia każdego z ludzi; kiedy nadchodził ich czas, przecinała nić swoimi nożycami; -οιδης -oidēs „przypominający”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Atropoides indomitus
 Atropoides mexicanus
 Atropoides nummifer
 Atropoides occiduus 
 Atropoides olmec 
 Atropoides picadoi

Przypisy 

Grzechotnikowate